Первый этап Кубка мира по конькобежному спорту в сезоне 2012/2013 прошел с 16 по 18 ноября 2012 года на катке Тиалф в Херенвене, Нидерланды.

Призёры

Мужчины

Женщины

Ссылки 
 Полные результаты

Кубок мира по конькобежному спорту 2012/2013